Єпископат Української автокефальної православної церкви (Липківського)
 Єпископат Української автокефальної православної церкви (Сікорського)
 Єпископат Української автокефальної православної церкви в діаспорі
 Єпископат Української автокефальної православної церкви (1989–2018)

Див. також 

 Єпископат Православної церкви України